Репки (), село,
Сазоно-Балановский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320887505. Население по переписи 2001 г. составляет 120 (59/61 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Репки находится в 2-х км от истоков реки Криворотовка.
Село состоит из двух частей, разнесённых на ~1 км.
Через село протекает пересыхающий ручей Лосик (река), левый приток реки Криворотовка; ниже по течению расположено село Фёдоровка (Богодуховский район).

В 2-х км находится железнодорожная станция Репки.
В 3-х км проходит автомобильная дорога .

История 
 1722 — дата первого упоминания села.
 В 1940 году, перед ВОВ, в селе Репки, располагавшемся на обеих берегах левого притока Криворотовки, было 170 дворов, сельсовет и 4 ветряные мельницы.

Экономика 
 В селе была при СССР молочно-товарная ферма.

Объекты социальной сферы 
 Туберкулезный санаторий «Репки».

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов. Похоронено 106 воинов.

Известные уроженцы 
 Гончаренко, Игнат Тихонович (1835—1917) — украинский бандурист.
 Гончар, Михаил Тимофеевич (род. 1922) — украинский и советский учёный-лесовод.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины